Psi-Gamma (que em tradução do grego significa conhecimento psíquico), em Parapsicologia é uma das duas principais categorias de fenômenos Psi (a outra é definida como Psi-Kappa). Engloba a Percepção Extra-Sensorial,  uma faculdade de conhecimento que aparentemente não depende dos sentidos. É uma divisão prática de fenômenos que seriam derivados do conhecimento da realidade por “percepção direta” ou “visão direta”, não atrelados aos limites conhecidos de espaço ou tempo.

Classificação por tempo :

Precognição = Conhecimento do Futuro 

Simulcognição = Conhecimento do Presente 

Retrocognição= Conhecimento do Passado  

Classificação por Estrutura: 

Telepatia = Conhecimento de atos psíquicos de outros seres conscientes, tais como pensamentos e/ou emoções.

Clarividência = Conhecimento visual de algum acontecimento. 

Psicometria - Capacidade de ler impressões e recordações pelo contato com um objeto.

Radiestesia - Radiestesia ou radioestesia é uma hipotética sensibilidade a determinadas radiações, como energias emitidas por seres vivos e elementos da natureza.

 

Parapsicologia